Laie (von griechisch λαός laós ‚Volk‘) bezeichnet:
 Laie, Person ohne formale Fachausbildung; siehe Experte#Entwicklungsstufen vom Laien zum Experten
 Laie (Religion), Angehöriger einer Religionsgemeinschaft ohne geistliches Amt

Lāʻie steht für:
 Lāʻie, Ort auf Oʻahu, Hawaii

Siehe auch:

 Ehrenamtlicher Richter, Laienrichter
 Leie
 Leye
 Laye
 Laje